

Cinema 
 Monster  – film del 2003 diretto da Patty Jenkins
 Monster  – film del 2008 diretto da Erik Estenberg
 Monster  – film del 2012 diretto da Deborah Burns
 Monster  – film del 2014 diretto da Hwang In-ho
 Monster  – film del 2018 diretto da Anthony Mandler

Geografia 
 Monster  – località dei Paesi Bassi

Letteratura 
 Lo schermo buio (Monster)  – romanzo di Jonathan Kellerman del 1999
 Monster  – libro di Christopher Pike, pubblicato in Italia nella collana Super brividi

Musica

Album 
 Monster  – album degli OOMPH! del 2008
 Monster  – album degli Steppenwolf del 1969
 Monster  – album dei B'z del 2006
 Monster  – album dei Kiss del 2012
 Monster  – album dei R.E.M. del 1994
 Monster  – album di Herbie Hancock del 1979
 Monster – album di Killer Mike del 2003
 Monster  – album di Noyz Narcos del 2013
 Monster  – album di Popek del 2013

Singoli e brani musicali 
 Monster – brano musicale degli EXO del 2016
 Monster – singolo degli Starset del 2016
 Monster  – singolo di Lumix e di Gabry Ponte del 2019
 Monster  – singolo degli Arashi del 2010
 Monster  – singolo degli Automatic del 2006
 Monster  – singolo degli Hands Like Houses del 2018
 Monster  – singolo degli Imagine Dragons del 2013
 Monster – brano musicale di Lady Gaga del 2009
 Monster  – singolo degli Skillet del 2009
 Monster  – singolo dei Paramore del 2011
 Monster  – singolo di Kanye West del 2010
 Monster – singolo di Shawn Mendes e Justin Bieber del 2020

Altro 
 Monster  – manga di Naoki Urasawa
 Ducati Monster  – motocicletta della Ducati
 Monster Energy  – bevanda energetica
 Monster  – Progetto mai realizzato di carro armato tedesco da 1000 tonnellate
 Monster (drama coreano)  – serial televisivo sudcoreano del 2016

Pagine correlate 
 Monsters